Končarev Kraj je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Plitvička Jezera, Ličko-senjska županija. To je rodno mjesto Rade Končara.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 0 stanovnika.

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Plitvička Jezera